Трашиянгце:

 Трашиянгце — административный центр дзонгхага (административного округа) Трашиянгце в Бутане.
 Трашиянгце — дзонгхаг в Бутане, относится к восточному дзонгдэю.